|-
| 165601 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165602 - ||  || 21 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165603 - ||  || 23 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165604 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165605 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165606 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165607 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165608 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165609 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165610 - ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165611 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165612 Stackpole ||  || 23 martie 2001 ||  || 
|-
| 165613 - ||  || 27 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165614 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165615 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165616 - ||  || 17 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165617 - ||  || 18 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165618 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165619 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165620 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165621 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165622 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165623 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165624 - ||  || 19 martie 2001 ||  || 
|-
| 165625 - ||  || 29 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165626 - ||  || 21 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165627 - ||  || 23 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165628 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165629 - ||  || 24 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165630 - ||  || 26 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165631 - ||  || 29 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165632 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165633 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165634 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165635 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165636 - ||  || 20 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165637 - ||  || 21 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165638 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165639 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165640 - ||  || 15 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165641 - ||  || 15 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165642 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165643 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165644 - ||  || 17 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165645 - ||  || 24 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165646 - ||  || 24 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165647 - ||  || 27 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165648 - ||  || 26 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165649 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165650 - ||  || 29 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165651 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165652 - ||  || 16 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165653 - ||  || 15 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165654 - ||  || 2 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165655 - ||  || 19 mai 2001 ||  || , 
|-
| 165656 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165657 - ||  || 20 mai 2001 ||  || 
|-
| 165658 - ||  || 12 iunie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165659 Michaelhicks ||  || 15 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165660 - ||  || 15 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165661 - ||  || 16 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165662 - ||  || 27 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165663 - ||  || 27 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165664 - ||  || 30 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165665 - ||  || 16 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165666 - ||  || 12 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165667 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165668 - ||  || 13 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165669 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165670 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165671 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165672 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165673 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165674 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165675 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165676 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165677 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165678 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165679 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165680 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165681 - ||  || 24 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165682 - ||  || 22 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165683 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165684 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165685 - ||  || 27 iulie 2001 || Nacogdoches || Nacogdoches
|-
| 165686 - ||  || 27 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165687 - ||  || 26 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165688 - ||  || 30 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165689 - ||  || 8 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165690 - ||  || 3 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165691 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165692 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165693 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165694 - ||  || 14 august 2001 ||  || , 
|-
| 165695 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165696 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165697 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165698 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165699 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165700 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-